Glacidorbidae är en familj av snäckor. Glacidorbidae ingår i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Glacidorbidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungsnäckor
Glacidorbidae